Kerem ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft mit der Bedeutung „Adel“; „Großzügigkeit“.

Namensträger

Vorname 

 Kerem Aktürkoğlu (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Kerem Bulut (* 1992), australisch-türkischer Fußballspieler
 Kerem Çalışkan (* 1950), türkischer Journalist
 Kerem Can (* 1977), deutsch-türkischer Schauspieler
 Kerem Demirbay (* 1993), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Kerem Ersü (* 1967), türkischer Bogenschütze
 Kerem Görsev (* 1961), türkischer Jazzpianist und Komponist
 Kerem Gülbahar (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Kerem İnan (* 1980), türkischer Fußballspieler
 Kerem Atakan Kesgin (* 2000), türkischer Fußballspieler
 Kerem Şeras (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Kerem Tunçeri (* 1979), türkischer Basketballspieler
 Kerem Yılmazer (1945–2003), türkischer Schauspieler
 Kerem, Held aus dem Epos „Kerem ile Aslı“

Familienname 
 August Kerem (1889–1942), estnischer Politiker und Agronom

Siehe auch 
 En Kerem, antike Stadt innerhalb der heutigen Stadtgrenzen Jerusalems
 Kerim

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname